USU puede referirse a:

Aeropuerto Francisco B. Reyes, en el municipio de Corón, Isla Busuanga, Filipinas (Código de Aeropuerto IATA).
Monte Usu, estratovolcán activo situado en la isla de Hokkaidō, Japón. 
Un solo Uruguay, movimiento de activistas agrarios en Uruguay.
Unión de Surf del Uruguay, organización deportiva uruguaya de surf.
Universidad Estatal de Utah (en inglés: Utah State University), universidad cuyo campus central se ubica en Logan, Utah, Estados Unidos. ​ 

Acrónimos